Ben Massaoud ist der Familienname folgender Personen:

 Abderrazak Ben Massaoud (* 1962), tunesischer Volleyballspieler
 Hamouda Ben Massaoud (* 1945), tunesischer Volleyballspieler

Siehe auch:
 Messaoud